Première guerre civile irakienne ;
 Seconde guerre civile irakienne.